Paradise for Two (1927), een film van Gregory La Cava
Paradise for Two (1937), een film van Thornton Freeland